Премия-де-Дальт (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 6,5 км². Население — 10064 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Premià de Dalt
 Patrimonio histórico-artístico de Premià de Dalt 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны